Polyxena – ovvero Polissena, figura mitologica
 Polyxena – variante in varie lingue del nome Polissena
 Polyxena – genere della famiglia delle Asparagaceae
 595 Polyxena – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Polissena (disambigua)